Кулак — фамилия и многозначный термин.

 Кулак — кисть руки с плотно прижатыми к ней пальцами.
 Кулак (собирательно — «кулачество») — советский разговорный термин, обозначающий богатого крестьянина-собственника, эксплуатирующего батраков, бедняков.
 Кулак — приспособление для крепления основных частей какого-либо механизма.

Известные носители 
 Кулак, Алексей Исидорович (1922—1984) — Герой Советского Союза, посмертно лишён всех званий и наград.
 Кулак, Василий Григорьевич (род. 1947) — советский и украинский тренер.
 Кулак, Поль (1943—2021) — французский композитор.

Населённые пункты

Казахстан 
 Кулак — село в Караузенском сельском округе Казталовского района Западно-Казахстанской области.
 Кулак — село в Жалпакталском сельском округе Казталовского района Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Кулак — деревня в Даровском районе Кировской области.

Австралия 
  — посёлок в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс.

Другие значения 
 Кулак — польский дворянский герб.
 «Кулак» ( — аббревиатура от Federation of Inter State Truckers) — кинофильм режиссёра Нормана Джуисона 1978 года.
 Кулак — собранные вместе силы (ресурсы) для прорыва чего-либо.

См. также